Buciumeni (Dâmbovița) ;
 Buciumeni (Galați) ;